11 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1921)
  11 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1939)